Борово може да се отнася за някое от следните места.

България 
 Борово, град в община Борово, област Русе
 Община Борово, община в Област Русе
 Борово, село в Област Благоевград
 Борово, село в Област Пловдив
 Борово, село в Област Стара Загора
 Борово, квартал на София

Другаде 
 Борово, село в община Либражд, Голо бърдо, Албания
 Борово/Борево (на гръцки Потами), село в дем Неврокоп, ном Драма, Гърция
 Борово, село в Община Крива паланка, Република Македония
 Борово, село в Удорски район, Република Коми, Русия
 Борово, село в Великолукски район, Псковска област, Русия
 Борово, село в Община Кралево, Рашки окръг, Сърбия
 Борово, бивше средищно село в Царибродско, Западните покрайнини, Сърбия
 Борово, село (единствено селище) в община Борово, Хърватия
 Борово, община във Вуковарско-сремска жупания, Хърватия

 Вижте също
 Борова, село в община Колония, Албания